Памятник Ясско-Кишинёвской операции — памятник в честь советских солдат, погибших во время Ясско-Кишинёвской операции, расположенный на территории села Кицканы. Находится на возвышенности примерно в 3 км к западу от села.

Памятник состоит из 35-метрового обелиска, к которому прикреплена чугунная плита с надписью на русском и молдавском языках, в которой сообщается о том, что 20 августа 1944 года именно с этого места началось наступление подразделений 3-го Украинского Фронта. 

Возведён над братской могилой, в которой захоронено 1495 солдат, погибших во время операции.

История 
Открыт 9 мая 1972 года, автор проекта — С. М. Шойхет. 

В период 1962—1990 годов в здании колокольни ликвидированного советскими властями Кицканского монастыря находился военный музей, посвященный операции. После восстановления монастыря музей перестал функционировать, потом его перенесли в Кицканский Дворец культуры.

У памятника проходят торжественные мероприятия в память советских солдат, погибших во время Второй Мировой войны, включая бои за освобождение Красной Армией Бендер в 1944 году.

Памятник изображён на купюре в один приднестровский рубль.

В 2007 году перед обелиском установлен камень в память погибших во время Приднестровского конфликта.

В 2009—2010 годах на памятнике проводились реставрационные работы.

Примечания 

Культура Приднестровской Молдавской Республики
Памятники Великой Отечественной войны в Молдавии
Ясско-Кишинёвская операция
Здания и сооружения, построенные в 1972 году в СССР
Появились в 1970-е годы в Молдавии
1972 год в Молдавии